Футбольный тренер года () — ежегодная награда, вручаемая Футбольной федерацией Узбекистана лучшему футбольному тренеру в Узбекистане. Приз учреждён в 1996 году.

Лауреаты

Все победители

По клубам/сборным

Ссылки 
 Лучшие игроки и тренеры года в Узбекистане
 Лучшие игроки и тренеры года в Узбекистане 1996-2008

Примечания 

Футбольные награды в Узбекистане
Футбол в Узбекистане
Футбольные тренеры Узбекистана
Тренеры сборной Узбекистана по футболу